

Arte 
 Dorian Gray – film del 2009 diretto da Oliver Parker
 Dorian Gray – balletto rock con musiche di Terry Davies e coreografie di Matthew Bourne
 Dorian Gray – opera lirica di Hans Kox

Personaggi immaginari 
 Dorian Gray – protagonista del romanzo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde

Persone 
 Dorian Gray – attrice italiana
 Dorian Gray – cantante pop inglese
 Dorian Gray – musicista e cantante svizzero
 Dorian Gray Caldas – artista brasiliano

Altro 
 Dorian Gray – gruppo musicale rock italiano
 Dorian Gray – night club tedesco